Copa Ramon Castilla 1972-73 - turniej towarzyski o Puchar Ramona Castilli między reprezentacjami Argentyny i Peru rozegrano po raz pierwszy w latach 1972 - 1973.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Ramon Castilla 1972-73 został zespół Argentyny.

Copa Ramon Castilla
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej